FHZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fakahina (Polinesia Francese)